Departamento San Javier puede hacer referencia a los siguientes topónimos de Argentina:

 Departamento San Javier, en la provincia de Córdoba.
 Departamento San Javier, en la provincia de Misiones.
 Departamento San Javier, en la provincia de Santa Fe.